Ризн, ризэн ( — причина, разум) может относиться к:

 The Reason — студийный альбом группы Hoobastank.
 The Reason — сингл группы Hoobastank.
  — сингл Селин Дион.
  — канадская рок-группа.